Baskettuerneringarna vid olympiska sommarspelen 2000 i Sydney vanns av USA, båda på dam- och herrsidan.

Medaljfördelning

Herrar

Grupp A

Grupp B

Slutspel

Slutställning

 USA
 Frankrike
 Litauen
 Australien
 Italien
 Jugoslavien
 Kanada
 Ryssland
 Spanien
 Kina
 Nya Zeeland
 Angola

Damer

Grupp A

Grupp B

Slutspel

Slutställning

  USA
  Australien
  Brasilien
  Sydkorea 
  Frankrike
   Ryssland
   Slovakien
  Polen
  Kuba
  Kanada
  Nya Zeeland
  Senegal